Alinda steht für:

 Alinda (Vorname), deutscher Vorname
 (887) Alinda, ein Planetoid aus der Gruppe der Amor-Asteroiden
 Alinda (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Alinda (Karien), eine antike karische Stadt
 Alinda (Gattung), eine Gattung der Lungenschnecken
 Titularbistum Alinda